Ричард Моз Бёрр (; род. 30 ноября 1955, Шарлоттсвилл, Вирджиния, США) — американский политик, сенатор США от штата Северная Каролина. Член Республиканской партии.

Биография 
Ричард Моз Бёрр родился в 1955 году в Шарлотсвилле, штат Вирджиния. В 1978 году получил степень бакалавра в Университете Уэйк-Форест в Северной Каролине.

В июле 2004 года Бёрр выиграл праймериз среди республиканцев и стал кандидатом на место в Сенате США. На выборах 2010 года Бёрр стал первым республиканцем, избранным в Сенат от штата Северная Каролина. В 2016 году он снова смог переизбраться в Сенат. Во время предвыборной президентской кампании 2016 года Бёрр был советником Дональда Трампа.

Бёрр был женат на Брук Фаут, агенте по недвижимости. У пары двое сыновей — Тайлер и Уильям.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт сенатора США Ричарда Бёрра (англ.) 

Выпускники Университета Уэйк-Форест
Члены Республиканской партии США
Сенаторы от штата Северная Каролина
Члены Палаты представителей от штата Северная Каролина
Персоналии по алфавиту